Dominique Heintz,  né le  à Neustadt an der Weinstraße, est un footballeur allemand. Il évolue au poste de défenseur central au VfL Bochum, en prêt de l'Union Berlin.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du FC Kaiserslautern
Joueur du FC Cologne
Joueur du SC Fribourg
Joueur du 1. FC Union Berlin
Joueur du VfL Bochum
Naissance en août 1993
Naissance à Neustadt an der Weinstraße